В одиночному розряді тенісного турніру Athens Open 1988, який належав до категорії гран-прі, Горст Скофф здобув титул, у фіналі перемігши Бруно Орешара 6-3, 2-6, 6-2.

Сіяні гравці 

 Торе Мейнеке (2-ге коло)
 Гільєрмо Вілас (2-ге коло)
 Фернандо Луна (1-ше коло)
 Клаудіо Пістолезі (1-ше коло)

 Крістіан Мініуссі (1-ше коло)
 Бруно Орешар (фінал)
 Альберто Тоус (1-ше коло)
 Горст Скофф (Чемпіон)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Athens Open